Taran steht für:
 Protagonist einer Kinderbuchreihe von Lloyd Alexander, siehe Die Chroniken von Prydain #Charaktere
 Titelheld von Taran und der Zauberkessel, US-amerikanischer Zeichentrickfilm (1985)
 : Rammstoß-Manöver im Luftkampf, siehe Rammjäger

Taran, Țăran oder Tarán ist der Familienname folgender Personen:
 Andrij Taran (* 1955), ukrainischer General und Minister
 Andrij Taran (Bogenbiathlet) (* 1986), ukrainischer Bogenbiathlet
 Hryhorij Taran (* 1937), ukrainischer Hindernisläufer
 Ionuț Țăran (* 1987), rumänischer Rennrodler
 Leonardo Tarán (1933–2022), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Maricica Țăran (* 1962), rumänisch-deutsche Ruderin
 Nicolás Tarán (* 1980), uruguayischer Fußballschiedsrichterassistent 
 Ruslana Taran (* 1970), ukrainische Seglerin
 Tatjana Archipowna Taran (1946–2007), ukrainische Mathematikerin, Informatikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Taranis, keltische Gottheit